Copa Petrobras bezeichnete von 2009 bis 2010 eine Reihe von Tennisturnieren, die allesamt zur ATP Challenger Tour und außer dem Turnier in São Paulo in Hauptstädten des südamerikanischen Kontinents stattfanden. Sie wurden im Freien auf Sand gespielt. Die Turniere waren:

 ATP Challenger Asunción (Copa Petrobras Asunción), seit 2006 ausgetragen.
 ATP Challenger Bogotá-3 (Copa Petrobras Bogotá), seit 2004 ausgetragen.
 ATP Challenger Buenos Aires-3 (Copa Petrobras Buenos Aires), seit 2004 ausgetragen.
 ATP Challenger Montevideo (Copa Petrobras Montevideo), seit 2004 ausgetragen.
 ATP Challenger Santiago de Chile-2 (Copa Petrobras Santiago), seit 2009 ausgetragen.
 ATP Challenger São Paulo-5 (Copa Petrobras São Paulo), seit 2009 ausgetragen.

Tennisturnierserie